Hans der Reiche bezeichnet folgende Personen:

 Hans von Bartensleben (1512–1583), deutscher Adliger
 Hans von Gemmingen († 1490), deutscher Reichsritter

Siehe auch:
 Hans Reiche